Leona (voornaam), een meisjesnaam
Leona (geslacht), een geslacht van vlinders
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Leona (Kansas)
Leona (Texas)